Ugendorf ist

 eine Katastralgemeinde der steirischen Gemeinde Sankt Margarethen bei Knittelfeld
 eine untergegangene Ortschaft auf der Gemarkung Bolheim der württembergischen Stadt Herbrechtingen, siehe Ugenhof